Deonna ist der Familienname folgender Personen:

 Laurence Deonna (* 1937), Schweizer Journalistin, Schriftstellerin und Fotografin
 Raymond Deonna (1910–1972), Schweizer Politiker
 Waldemar Deonna (1880–1959), Schweizer Archäologe und Religionshistoriker